FN kan syfta på 

 FN – en mellanstatlig organisation, se Förenta nationerna
 FN – en vapentillverkare i Belgien, se Fabrique Nationale
 FN (bilmärke) – en tidigare biltillverkning av Fabrique Nationale
 FN (motorcykelmärke) – en tidigare motorcykeltillverkning av Fabrique Nationale
 FN – en manskör verksam vid Lunds universitet, se Förenade Nationsmanskören
 FN – italienskt nyfascistiskt parti, se Forza Nuova
 Fn – funktionstangenten

Se även
Front National – flera partier